Girke ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Girke (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Bernhard Girke (1874–1935), deutscher Politiker, SPD
 Gotthard Girke (1934–2018), deutscher Badmintonspieler
 Hanno Girke (* 1972), deutscher Spielerfinder
 Raimund Girke (1930–2002), deutscher Maler
 Werner Girke (* 1940), deutscher Langstreckenläufer
 Wolfgang Girke (* 1941), deutscher Slawist

Siehe auch:
 Gierke